Siedlce – frazione di Danzica
 Siedlce – comune rurale polacco del distretto di Siedlce